Cell Identifier – parametr w telefonii komórkowej 
 Character Identifier font – format plików fontów PostScript
 Cubic inch displacement – angielski skrót oznaczający cal sześcienny jako jednostkę pojemności skokowej silników (16,38706 cm³)

de:Cid
es:Cid